Сакмарский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Сакмарский сельсовет (Башкортостан) — сельское поселение, Зианчуринский район Башкортостана.
 Сакмарский сельсовет (Оренбургская область) — сельское поселение, Сакмарский район Оренбургской области.